Сент-Андре () — французская фамилия:

Известные носители 
 Сент-Андре, Жак д’Альбон (1512—1562) — близкий товарищ («миньон») французского короля Генриха II, губернатор области Лионнэ и маршал Франции.
 Сент-Андре, Стефан (род. 1964) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, мэр города Бетюн.
 Сент-Андре, Филипп (род. 1967) — французский регбист и регбийный тренер.

Топонимы 
 Сент-Андре — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Сент-Андре — коммуна во Франции, департамент Восточные Пиренеи
 Сент-Андре — коммуна во Франции, департамент Жер
 Сент-Андре — коммуна во Франции, департамент Реюньон
 Сент-Андре — коммуна во Франции, департамент Савойя
 Сент-Андре — коммуна во Франции, департамент Тарн
 Сент-Андре-д’Алла — коммуна во Франции, департамент Дордонь